Васко Реджини (; 9 сентября 1990, Чезена) — итальянский футболист, защитник клуба Сампдория.

Карьера

Клубная карьера 
Реджини является воспитанником футбольного клуба «Чезена». До 2008 года он выступал за молодёжную команду клуба, на профессиональном уровне дебютировал 1 марта 2008 года в матче против «Болоньи» в Серии B. В январе 2009 года Реджини перешёл в «Сампдорию». 9 мая 2009 года он дебютировал за новый клуб в матче против «Реджины», в котором он на 71-й минуте заменил Андреа Раджи. Этот матч стал дебютным для Васко в Серии A. Этот матч стал единственным для Реджини в основном составе «Сампдории» за полтора года, в остальное время он выступал за молодёжный состав клуба.

Летом 2010 года Реджини был отдан в годичную аренду «Фодже», клубу из Леги Про, третьего дивизиона чемпионата Италии. Там он был одним из основных игроков и отыграл за сезон 31 матч и забил 1 гол. В августе 2011 года Реджини был отдан в годичную аренду «Эмполи», который выступал в Серии B. Там Васко также стал одним из основных футболистов, благодаря чему через год его переход в «Эмполи» был оформлен на постоянной основе. В сезоне 2012/13 Реджини, оставаясь игроком основного состава, помог «Эмполи» занять четвёртое место и попасть в плей-офф за право выхода в Серию A, однако в финале команда уступила «Ливорно».

Летом 2013 года «Сампдория» вернула «Реджини». На этот раз он стал основным игроком команды и за два с половиной года сыграл за неё более 70 матчей в Серии A. 1 февраля 2016 года «Реджини» был отдан «Наполи» в аренду до конца сезона.

В январе 2019 года Реджини перешёл на правах аренды в СПАЛ.

Карьера в сборной 
В 2008 году Реджини сыграл два матча за сборную Италии среди игроков до 19 лет. В том же году дебютировал в сборной игроков до 20 лет. В её составе Реджини стал участником неудачного для Италии чемпионата мира 2009 года, на котором сыграл лишь один матч. В 2013 году Васко был игроком молодёжной сборной Италии, которой помог дойти до финала молодёжного чемпионата Европы. На турнире он сыграл без замен три матча, включая финальный против сборной Испании.

Футболисты Италии
Игроки сборной Италии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Чезена»
Игроки ФК «Сампдория»
Игроки ФК «Фоджа»
Игроки ФК «Эмполи»
Игроки ФК «Наполи»
Игроки ФК СПАЛ
Игроки ФК «Парма»